Konkurs kombinacji norweskiej na skoczni dużej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 15 lutego w Zhangjiakou.

Mistrzem olimpijskim został Norweg Jørgen Graabak. Drugie miejsce zajął jego rodak Jens Lurås Oftebro, a na trzecim stopniu podium uplasował się Japończyk Akito Watabe.
W zawodach wzięło udział dwóch Polaków. Najlepszy był Szczepan Kupczak, który zajął 35. miejsce, Andrzej Szczechowicz uplasował się na 45. miejscu.

Terminarz

Wyniki

Skoki narciarskie

Bieg na 10 km

Bibliografia 
 
 

Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022